

Населені пункти та їхні частини
 Вільча-Воля — село в гміні Шидловець Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Вільча-Воля — село в гміні Дзіковець Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Вільча-Воля — частина міста Сточек-Луковський в Луківському повіті Люблінського воєводства
 Вільча-Воля — осада в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки